Горянов, Андрей Валерьевич (род. 2 апреля 1976, Ленинград) — главный редактор делового интернет-издания «Slon.ru» (с августа 2011 года), ведущий аналитической программы «Деньги» на телеканале «Дождь».
 Горянов, Олег Александрович (23 марта 1951, аул Кэнессы, Свердловский район, Джамбульская область, Казахская ССР) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Курганский и Шадринский. 
 Горянов-Горный, Анатолий Георгиевич (настоящая фамилия Бенкович или Пенкович) (1898—1937) — начальник Главного управления государственной съёмки и картографии НКВД СССР, старший лейтенант государственной безопасности (1936).